Ла-Баті́-Монсалео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 135 км на північ від Марселя, 29 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 224,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Баті-Монсалеон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Баті-Монсалеон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи